Кардиф може да се отнася за:
 Кардиф, град в Уелс, Великобритания;
 Кардиф, административен окръг в Уелс, Великобритания;
 Кардиф, град в Нова Зеландия.
 ФК Кардиф Сити, футболен отбор от Кардиф, Великобритания